Kašmir se lahko nanaša na:
 Kašmir, pokrajina na meji med Pakistanom in Indijo, na jugu Himalaje.
 kašmir, topla in mehka tkanina.